Новгоро́дская улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Белоруссия 
 Новгородская улица — улица в Минске.
 Новгородская улица — улица в Пинске.

Россия 
 Новгородская улица — улица в Вологде.
 Новгородская улица — улица в городе Воронеже.
 Новгородская улица — улица в городе Иванове.
 Новгородская улица — улица в Москве.
 Новгородская улица — улица в Нижнем Новгороде.
 Новгородская улица — улица в Оренбурге.
 Новгородская улица — улица в городе Пензе.
 Новгородская улица — улица во Пскове.
 В Санкт-Петербурге:
 Новгородская улица — улица в Центральном районе.
 Новгородская улица — улица в Колпине.
 Новгородская улица — улица в Томске.

Украина 
 Новгородская улица — улица в Днепре.
 Новгородская улица — улица в Донецке.
 Новгородская улица — улица в городе Запорожье.
 Новгородская улица — улица в Кропивницком.
 Новгородская улица — улица в Одессе.
 Новгородская улица — улица в Харькове.

См. также 
 Нижегородская улица